Юлленборг:

 Юлленборг – шведский дворянский род.
 Юлленборг, Карл (1679—1746) — шведский государственный деятель и дипломат.